Манчак — польский лингвист, а также объекты в штате Луизиана США:


Люди 
  (Маньчак) (1924—2016) — польский лингвист, романист.

Водные объекты 
 Манчак — болота к северу от Нового Орлеана.
 Манчак — пролив между озёрами Пончартрейн и Морепа.
  — байу, соединяющая реки Миссисипи и Амите.

Населённые пункты 
  — поселение в приходе Танджипахо.

Прочее 
 Манчак — охраняемая природная территория на берегу озера Пончартрейн. 
 Манчак — мыс в излучине реки Миссисипи.

См. также 
 Мост через болото Манчак